Berestov je priimek več oseb:
 Peter Filipovič Berestov, sovjetski general
 Dimitrij Vladimirovič Berestov, ruski dvigovalec uteži

Glej tudi 
 Berestov, Ukrajina